Roberto de Habsburgo-Lorena y Borbón-Parma, (8 de febrero de 1915 - 7 de febrero de 1996) fue miembro de la familia imperial de Austria.

Infancia 
Roberto nació en Viena, siendo el tercer hijo, pero segundo varón del entonces archiduque Carlos de Austria, último Emperador de Austria y Rey de Hungría, y de su esposa, la princesa Zita de Borbón-Parma. 

El 16 de abril de 1917, a los 2 años de edad, Roberto fue creado Archiduque de Austria-Este.

En 1919, Roberto y su familia fueron enviados al exilio en Suiza y en la isla portuguesa de Madeira, donde su padre Carlos, falleció el 1 de abril de 1922, a causa de una neumonía.

Matrimonio y descendencia 
Roberto se casó con la princesa Margarita Isabel de Saboya-Aosta (7 de abril de 1930), hija de Amadeo II de Saboya-Aosta, III duque de Aosta (1898-1942) y de su esposa, la princesa Ana Elena de Orleans. La boda por lo civil se celebró el 28 de diciembre de 1953, mientras que la boda religiosa se celebró al día siguiente.

Roberto y Margarita tuvieron 5 hijos, todos ellos tienen el apellido Austria-Este:

 Archiduquesa María Beatriz de Austria-Este (nacida el 11 de diciembre de 1954), casada con el conde Riprando de Arco-Zinneberg, descendiente del último rey de Baviera, Luis III de Baviera. Han tenido 6 hijas:
 Ana Teresa de Arco-Zinneberg (nacida en 1981).
 Margarita de Arco-Zinneberg (nacida en 1983).
 Olimpia de Arco-Zinneberg (nacida en 1988). El 17 de octubre de 2019 se casó con Juan Cristóbal Bonaparte, príncipe Napoleón.
 Maximiliana de Arco-Zinneberg (nacida en 1990).
 María Gabriela de Arco-Zinneberg (nacida en 1992).
 Georgina de Arco-Zinneberg (nacida en 1997).
 Archiduque Lorenzo de Austria-Este (nacido el 16 de diciembre de 1955), casado el 22 de septiembre de 1984, en Bruselas, con la princesa Astrid de Bélgica, hija del rey Alberto II de Bélgica. La pareja tiene cinco hijos, todos príncipes de Bélgica:
 Amadeo de Austria-Este (nacido en 1986).
 María Laura de Austria-Este (nacida en 1988).
 Joaquín de Austria-Este (nacido en 1991).
 Luisa María de Austria-Este (nacida en 1995).
 Leticia María de Austria-Este (nacida en 2003).
 Archiduque Gerardo de Austria-Este (nacido el 30 de octubre de 1957)
 Archiduque Martín de Austria-Este (nacido el 21 de diciembre de 1959), casado con la princesa Catalina de Isenburg. Tienen tres hijos y una hija:
 Bartolomé de Austria-Este (nacido en 2006).
 Manuel de Austria-Este (nacido en 2008).
 Elena de Austria-Este (nacida en 2009).
 Luis de Austria-Este (nacido en 2011).
 Archiduquesa Isabel de Austria-Este (nacida el 2 de marzo de 1963, casada con el conde Andrés Czarnocki-Lucheschi. Tienen tres hijos y una hija:
 Luis Czarnocki-Lucheschi (nacido en 1999).
 Carlos Amadeo Czarnocki-Lucheschi (nacido en 2000).
 María Ana Czarnocki-Lucheschi (nacida en 2002).
 Alejandro Czarnocki-Lucheschi (nacido en 2004).

Roberto murió el 7 de febrero de 1996, en Basilea, Suiza.

Ancestros

Referencias 

Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XX
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Personas de Viena
Casa de Austria-Este